

Fumetti 
 Full Moon - Canto d'amore – manga

Musica 
 Full Moon – album di Kris Kristofferson e Rita Coolidge del 1973
 Full Moon – album di Charlie Daniels del 1980
 Full Moon – album di Paul Brady del 1986
 Full Moon (The Lost Studio Sessions) – album degli Eyes del 1993
 Full Moon – album di Brandy del 2002
 Full Moon – singolo di Brandy del 2002, dall'album omonimo
 Full Moon – EP di Sunmi del 2014
 Full Moon – EP delle EXID del 2017